Masters 2006, även känt som Saga Insurance Masters 2006, var den 32:a upplagan av den årliga professionella Mastersturneringen i snooker. Den spelades mellan 15 och 22 januari 2006 i Wembley Conference Centre i London. Detta var den sista upplagan av Masters som spelades i denna arena, den revs sommaren 2006. Masters flyttades då till Wembley Arena. Turneringen spelades som en del av snookerns protour säsongen 2005/06. I finalen vann John Higgins över Ronnie O'Sullivan i en mycket välspelad match som bland annat innehöll tre centuries och som avgjordes på sista svart i 19:e och avgörande framet.

De 15 högst rankade spelarna plus regerande världsmästaren Shaun Murphy var direktkvalificerade till turneringen, dessutom fick sextonderankade Ian McCulloch ett wild card. Övriga spelare på touren spelade en kvaltävling om den sista platsen, denna vanns av Stuart Bingham. Med ett 18 man starkt startfält fick två kvalmatcher till huvudturneringen (åttondelsfinalerna) först spelas. I denna omgång fick wild carden spela mot spelarna rankade 15:e och 16:e.

Wild card-omgång

Huvudturnering

Final

2006 i Storbritannien
2006
Snookersäsongen 2005/2006